Равінський - прізвище білоруського походження (варіант - Ровінський). 

 Равінський Вікентій Павлович (1786-1855) - білоруський поет початку XIX століття.
 Равінський Григорій Іонович (1909-1994) - шахіст.